Celoria può riferirsi a:

Giovanni Celoria, (1842-1920) astronomo e politico italiano	
Mario Celoria, (1911-1984) calciatore italiano